Łęczyce est le nom :
 de la gmina de Łęczyce, dans le powiat de Wejherowo, dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Łęczyce, chef-lieu de cette gmina
 du village de Łęczyce, dans la voïvodie de Grande-Pologne

Homonymie de toponyme